ALKA se može odnositi na:
 DNK-3-metiladeninska glikozilaza II, enzim
 DNK glikozilaza, enzim